Edward Montagu puede referirse a alguna de las siguientes personas de nacionalidad británica:
 Sir Edward Montagu (c.1485 – 1557), abogado y juez inglés; 
Edward Montagu, II conde de Mánchester (1602 – 1671);
Edward Montagu, I conde de Sandwich (1625-1672);
Edward Montagu, II conde de Sandwich (1647-1688);
Edward Montagu (1636-1665), diputado inglés por Sandwich;
Edward Montagu (1649-1690), diputado inglés por Northamptonshire and Seaford;
Edward Montagu (1672-1710), diputado inglés por Chippenham;
Edward Montagu (?-1738), diputado inglés por Northampton;
Edward Montagu (1692-1775), diputado inglés por Huntingdon;
Edward Wortley Montagu (1713 – 1776), escritor y viajero inglés;
Sir Edward Wortley Montagu (1678-1761), diplomático inglés;
Edward Hussey-Montagu, I conde de Beaulieu (1721 – 1802), político británico;
Edward Montagu (militar) (1755-1799), oficial del ejército británico;
Edward Montagu, VIII conde de Sandwich (1839 – 1916), político conservador inglés (conocido como vizconde Hinchingbrooke hasta 1884);
Edward Douglas-Scott-Montagu, III barón Montagu de Beaulieu (1926-2015).